Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» — медаль учреждена 16 августа 2013 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Положение о медали 

Памятная медаль вручается гражданам и организациям за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани.

Вручение медали производится от имени Президента Российской Федерации.

К медали прилагается грамота.

Порядок вручения медали определяется председателем оргкомитета универсиады.

Описание 

Медаль изготавливается из медно-никелевого сплава. Медаль круглая, диаметром 60 миллиметров.

Лицевая сторона:
Выходящая из нижней левой стороны медали по направлению к её верхней правой части фигура факелоносца. Все изображения, надписи и цифры рельефные.

По окружности размещена надписи:
 вверху слева — XXVII Всемирная летняя
 внизу справа — универсиада 2013 года в г. Казани
 внизу, под рукой факелоносца — от Президента Российской Федерации

Оборотная сторона:
 в центре — официальная эмблема и логотип игр
 по окружности — разомкнутые в верхней части оливковые ветви, между которыми пять частично наложенных друг на друга пятиконечных звёзд.

См. также 
 Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»

Ссылки 
 Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 311-рп «Об учреждении памятной медали „XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани“» 

Памятные медали Президента Российской Федерации
Летняя Универсиада 2013
Появились в 2013 году в России